Ви́ктор Полтаве́ц:
 Полтавец, Виктор Васильевич (1925—2003) — украинский советский живописец-баталист.
 Полтавец, Виктор Иванович (род. 1937) — министр угольной промышленности Украины (1994—1995, 2007—2010).